Arthur Jensen har flere betydninger:

 Arthur Jensen – en dansk skuespiller.
 Arthur Jensen (psykolog) – en amerikansk psykolog.
 Arthur M. Jensen – en dansk sprogmand, grundlægger af Naturmetodens Sproginstitut